Os Campeonatos Nacionais CNB1 e CNB2 foram organizados pela Federação Portuguesa de Basquetebol. Foram ambos disputados entre 2003/04 até 2012/13.

CNB 1

Títulos CNB 1

CNB 2

Títulos CNB 2

Referências 

CNB 1 - http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/205000303300022312840190414.pdf

CNB 2 - http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/205000303300022312853190414.pdf

<noinclude>

Competições de basquetebol de Portugal